Campina Grande — município brasileiro da Paraíba
 Campina Grande do Sul — município brasileiro do Paraná
 Campinense Clube — clube de futebol brasileiro
 Juventude Sport Campinense — clube português